Het seizoen 1972/73 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het zeventiende seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald.
Ajax werd voor het tweede jaar op rij landskampioen. Excelsior en FC Den Bosch '67 degradeerden.

Teams

Eindstand

Legenda

Uitslagen

Topscorers

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden kwamen totaal 3.405.500 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 11.129 per wedstrijd.

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Eredivisie (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1972/73